Boas bezeichnet:
 Boas (Familie) (Boidae), eine Familie von Riesenschlangen 
 Sandboas (Erycinae), Unterfamilie der Boas (Boidae)
 Boaschlangen oder Echte Boas (Boinae), Unterfamilie der Boas (Boidae)
 Zwergboas (Ungaliophiinae), Unterfamilie der Boas (Boidae)
 Boas (Ostmalaka), Hauptort des indonesischen Distrikts Ostmalaka auf Timor
 Boas (biblische Person), judäischer Grundbesitzer aus Betlehem
 Boas, eine Säule im Tempel von Jerusalem, siehe Jachin und Boas

Boas ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Boas (1878–1950), deutscher Richter am Kammergericht
 Eduard Boas (1815–1853), deutscher Schriftsteller 
 Franz Boas (1858–1942), deutscher Ethnologe und Ethnosoziologe
 Franziska Boas (1902–1988), US-amerikanische Tanzlehrerin und Choreografin
 Friedrich Boas (1886–1960), deutscher Botaniker und Phytomediziner
 George Boas (1891–1980), US-amerikanischer Philosoph
 Günter Boas (1920–1993), deutscher Musiker und Musikjournalist

 Harald Boas (1882–1961), dänisch-deutscher Dermatologe
 Harold P. Boas (* 1954), US-amerikanischer Mathematiker
 Horst Boas (* 1928), deutscher Schriftsteller
 Irmgard Boas (* 1928), deutsche Opernsängerin im Fach dramatisch-hochdramatischer Sopran
 Isaac Herbert Boas (1878–1955), australischer Forstwissenschaftler
 Ismar Boas (Ismar Isidor Boas; 1858–1938), deutscher Gastroenterologe
 Johan Erik Vesti Boas (1855–1935), dänischer Zoologe
 Mário de Miranda Vilas-Boas (1903–1968), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Paraíba
 Peter van Emde Boas, niederländischer Informatiker
 Ralph Boas (1912–1992), US-amerikanischer Mathematiker
 Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas (* 1939), portugiesischer Großkomtur des Malteserordens 
 Walter Boas (1904–1982), deutsch-australischer Physiker

Siehe auch:
 Villas Boas
 Vilas Boas
 Boaz